Бе́нке () — фамилия.

 Бенке, Бев — американская кёрлингистка.
 Бенке, Валерия (1920—2009) — венгерский политик, министр образования (1958—1961).
 Бенке, Виктор Владимирович (1917—1945) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Бенке, Герман (1866—1937) — австрийский актёр.
 Бенке, Николаус (род. 1954) — немецкий юрист.
 Бенке, Пауль (1866—1934) — немецкий адмирал.
 Бенке, Силард (род. 1995) — венгерский баскетболист.
 Бенке, Феликс (род. 2002) — немецкий ватерполист.